Александр Кувалдин: Кувалдин, Александр Борисович (род. 1935) — советский и российский специалист в области электронагревательных установок.
 Кувалдин, Александр Викторович (род. 1974) — российский хоккеист.